Raimondo peut faire référence à:

Patronymie
 Famille Raimondo ou famille Arimondo, est une ancienne famille patricienne de la République de Venise
 Gina Raimondo (1971- ) est une femme politique américaine
 Justin Raimondo (1951- ) est un écrivain paléo-libertarien américain
 Orazio Raimondo (1875-1920) est un avocat et un homme politique italien.